Al-Ahli nebo Al-Ahly, arabským písmem , doslova „národní“, je název řady sportovních klubů v arabsky mluvících zemích:
 Al-Ahly SC, egyptský klub
 Al Ahli (Džidda), saúdskoarabský klub
 Al-Ahli Dubai, klub ze Spojených arabských emirátů
 Al-Ahli (Tripolis), libyjský klub
 Al-Ahli (Benghází), libyjský klub
 Al-Ahli (Sidon), libanonský klub
 Al-Ahli Ammán, jordánský klub
 Al-Ahli Dauhá, katarský klub
 Al-Ahli Manáma, bahrajnský klub
 Al-Ahli San'á, jemenský klub